Ken Rosewall e Fred Stolle hanno battuto in finale Dennis Ralston e Charlie Pasarell 2–6, 7–5, 13–11, 6–3.

Teste di serie

  John Newcombe /  Tony Roche (quarti di finale, ritirati)
  Tom Okker /  Marty Riessen (semifinale)
  Bob Lutz /  Stan Smith (terzo turno)
  Roy Emerson /  Rod Laver (semifinale, ritirati)

<li> Ken Rosewall /  Fred Stolle (campioni)
<li>  Arthur Ashe /  Clark Graebner (secondo turno, ritirati)
<li>  Cliff Drysdale /  Roger Taylor (terzo turno)
<li>  Pancho Gonzales /  Ron Holmberg (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1969